Ихсангалиев — казахская фамилия. Известные носители:
 Ихсангалиев, Елдос Жахманович (1978) — казахстанский дзюдоист.
 Ихсангалиев, Темирлан Мердан-улы (1986) — казахстанский спортсмен, выступающий в соревнованиях по самбо, боевому самбо, смешанным единоборствам, рукопашному бою.